Friedrich Kohlrausch – storico e pedagogista tedesco
 Friedrich Kohlrausch – fisico tedesco
 Otto Kohlrausch – chirurgo tedesco
 Rudolf Kohlrausch – fisico tedesco